Варко (Warko) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Варко, Корла Гендрих (1837—1897) — верхнелужицкий педагог, поэт и писатель.
 Варко, Ян Август (1821—1862) — лужицкий писатель и педагог.